Франц Сухомель (, ) — судетский немец, член нацистской партии, в рядах СС дослужился до звания — унтершарфюрер. Активный член программы Т-4 в таких концлагерях, как: Белжец и Собибор (Операция Рейнхард). Осуждён по приговору суда по и получил шесть лет заключения. В 1976 году дал согласие на интервью о деятельности в концлагере Треблинка без фиксирования на аудио или видео аппаратуру, но был обманут.

Биография 
Франц Сухомель родился 3 декабря 1905 года в городке Чески-Крумлов, Австро-Венгрия. Его отец был владельцем швейной мастерской. Франц также был обучен портному делу и работал вместе со своим отцом. Занятие семейным бизнесом было прекращено в 1936 году. В 1920 году Франц был впервые призван в ряды чешской армии, а следующий и последний раз в 1938 году. По религиозным убеждениям относился к рьяным католикам. Политические взгляды отличались про-германскими настроениями под влиянием которых Франц и вступил в Судето-немецкую партию. После присоединения Судетской области он вступил в моторизированный корпус нацистской армии.

Службу проходил в составе вермахта во время французской кампании. В начале 1941 года он был нанят для участия в программе Т-4, предположительно, по рекомендации руководства этой программы. Франц получил назначение на должность штатного фотографа. Главной его задачей было фотографирование пациентов до того, как они будут убиты. Первые свои работы он выполнил в штаб-квартире Т4, а после этого в Хадамаре. В августе 1942 года он был переведён на работу в Треблинку, после этого служил в Собиборе и напоследок в Триестре. 

В августе 1945 года был взят в плен войсками США. С 1949 года он жил в Альтёттинге, где 11 июля 1963 года был арестован по делу о преступлениях в Треблинке. На первом же судебном заседании в 1965 году его вина была доказана и суд вынес приговор о заключении на шесть лет. Сухомель отсидел только 4 года и вышел на свободу в 1969 году.

Франц Сухомель был тайно записан во время интервью для документального фильма Шоа, режиссёра Клода Ланцмана. Во время интервью в отеле Post в Браунау-ам-Инн он подробно рассказал о лагере смерти Треблинка. Согласно его показаниям он присутствовал при убийстве с помощью удушающего газа от двенадцати до пятнадцати тысяч заключенных в день. Также Франц спел песню, которую нацисты заставляли петь заключенных.

Примечания

Ссылки 
 Видео интервью Франца Сухомеля в 1976 году

Преступники Холокоста